Яшнов — фамилия. Известные носители:

* Яшнов, Борис Дмитриевич (1881—1972) — советский военно-морской деятель, инженерный работник, учёный, доктор технических наук.
 Яшнов, Евгений Евгеньевич
 Яшнов, Леонид Иванович (1860—1936) — лесовод, организатор лесотехнического образования в России.
 Яшнов, Пётр Иванович (1874—1940) — советский астроном.